Борислав «Бора» Джорджевич (; 1 листопада 1952, Чачак, Соціалістична Республіка Сербія, СФРЮ) — югославський та сербський рок-музикант, автор-виконавець. Він найбільш відомий як засновник і фронтмен гурту Рибља Чорба.

Життєпис

Дискографія

Zajedno

Сингли 
 «Vizija» / «Goro moja» (1974)

Suncokret

Студійні альбоми 
 Moje bube (1977)

Сингли 
 «Kara Mustafa» / «Moje tuge» (1975)
 «Gde ćeš biti, lepa Kejo» / Pusto more, pusti vali" (1976)
 «Rock 'n' Roll duku duku» / Gili gili blues" (1976)
 «Oj, nevene» / «Tekla voda» (1976)

Rani Mraz

Сингли 
 «Računajte na nas» / «Strašan žulj» (1978)
 «Oprosti mi Katrin» / «Život je more» (1978)

Riblja Čorba

Студійні альбоми 
 Kost u grlu (1979)
 Pokvarena mašta i prljave strasti (1981)
 Mrtva priroda (1981)
 Buvlja pijaca (1982)
 Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju (1984)
 Istina (1985)
 Osmi nervni slom (1986)
 Ujed za dušu (1987)
 Priča o ljubavi obično ugnjavi (1988)
 Koza nostra (1990)
 Labudova pesma (1992)
 Zbogom, Srbijo (1993)
 Ostalo je ćutanje (1996)
 Treći srpski ustanak(1997)
 Nojeva barka]] (1999)
 Pišanje uz vetar (2001)
 Ovde (2003)
 Trilogija 1: Nevinost bez zaštite (2005)
 Trilogija 2: Devičanska ostrva (2006)
 Trilogija 3: Ambasadori loše volje (2006)
 Minut sa njom (2009)

Сольно

Студійні альбоми 
 Njihovi dani (1996)
 Bora Corba i prijatelji (1997)

Концертні альбоми 
 Arsen & Bora Čorba Unplugged `87 (1987)
 Bora priča gluposti (1988)

Джерела 
 Борислав Джорджевич  у базі даних порталу Discogs.com

Виноски 

Югославські музиканти
Сербські співаки
Сербські поети
Сербські прозаїки
Сербськомовні письменники
Сербські музиканти
Уродженці Чачака
Поп-фолк співаки